Золотухинский — топоним в России.

 Золотухинский — посёлок в Сампурском районе Тамбовской области, входит в Ивановский сельсовет
 Золотухинский — прежнее название деревни Золотухино (Черлакский район) в Черлакском районе Омской области, входит в Южно-Подольское сельское поселение.